Die Badminton-Asienmeisterschaft 1976 fand vom 24. bis zum 28. März 1976 in Bangkok als Einladungsturnier (Invitational Championships) statt. Im gleichen Jahr gab es auch offizielle Titelkämpfe des asiatischen Verbandes.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Weblinks
Resultate

1976
Asienmeisterschaft 1976
Asienmeisterschaft 1976